Шенермарк () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Обергафель. Складова частина об'єднання громад Гранзе.

Площа — 11,85 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 

Громади Бранденбургу